Regione delle Savane è il nome di divisioni amministrative di diversi paesi, fra cui:

 La Regione delle Savane (Savanes) del Togo
 La Regione delle Savane (Savanes) della Costa d'Avorio